Open Seat 2007 — 55-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в испанском городе Барселона и являющегося частью тура ATP в рамках международной золотой серии.

В 2007 году турнир прошёл с 23 по 29 апреля. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Рафаэль Надаль
 в парном разряде —  Даниэль Нестор и  Марк Ноулз

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Рафаэль Надаль (№ 2 в мире на тот момент). Лидер местного тенниса уверенно провёл всю соревновательную дистанцию, ни на сет не дав соперникам усомниться в своём преимуществе. Двумя наиболее статусными соперниками Рафаэля по ходу чемпионата стали Давид Феррер (№ 5 посева) и Гильермо Каньяс (№ 12), пересекшиеся с ним на финальных стадиях турнира. Сильнейшим из несеянных участников приза стал ещё один испанец — Оскар Эрнандес, пробившийся в четвертьфинал за счёт побед над Дмитрием Турсуновым (№ 9 посева) и Яркко Ниеминеном (№ 6).

В парном разряде сильнейшей стала четвёртая пара посева — Андрей Павел / Александр Васке, сумевшая в отличие от конкурентов подтвердить свой статус в борьбе с несеянными соперниками. Их противниками по финалу стал один из специально созданных для турнира альянсов: испанцы Рафаэль Надаль и Бартоломе Сальва-Видаль, пробившиеся в эту стадию благодаря сразу трём победам над сеянными командами — Юлианом Ноулом / Михаэлем Кольманном (№ 7), Марком Ноулзом / Даниэлем Нестором (№ 1) и Йонатаном Эрлихом / Энди Рамом (№ 3).

Соревнования

Одиночный турнир 
 Рафаэль Надаль обыграл  Гильермо Каньяса со счётом 6-3, 6-4.
 Надаль выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 20-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Каньяс уступает 2-й финал в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=
| RD1-team03= А. Мартин
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= А. Фалья
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Ф. Дустов
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3=0
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Ф. Мантилья
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=6
| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= М. Гранольерс
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=16
| RD1-team08= К. Мойя
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3=
| RD1-seed09=10
| RD1-team09= Р. Штепанек
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=4
| RD1-seed10=
| RD1-team10= А. Павел
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Б. Пашански
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= К. Берлок
| RD1-score12-1=0
| RD1-score12-2=r
| RD1-score12-3=
| RD1-seed13=WC
| RD1-team13=  Ф. Висенте
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=7| RD1-score13-3=3
| RD1-seed14=
| RD1-team14= П. Голдстейн
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=66
| RD1-score14-3=6
| RD2-seed01=4
| RD2-team01= Д. Налбандян
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= А. Мартин
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3=
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= Ф. Мантилья
| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=16
| RD2-team04= К. Мойя
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=
| RD2-team05= А. Павел
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=2
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Б. Пашански
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=6| RD2-seed07=
| RD2-team07= П. Голдстейн
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= Д. Феррер
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=
| RD3-seed01=4
| RD3-team01= Д. Налбандян
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=16
| RD3-team02= К. Мойя
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=
| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= Б. Пашански
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= Д. Феррер
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=
| RD4-seed01=4
| RD4-team01= Д. Налбандян
| RD4-score01-1=65
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=5
| RD4-team02= Д. Феррер
| RD4-score02-1=7| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=
}}

 Секция 3 

 Парный турнир 
 Александр Васке /  Андрей Павел''' обыграли  Рафаэля Надаля /  Бартоломе Сальву со счётом 6-3, 7-6(1).
 Васке выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Павел выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

См. также 
 Open Seat

 ATP Тур 2007 года
 Международная золотая серия ATP

 Barcelona KIA 2007

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Испания
Теннис
Апрель 2007 года
2007
Международные спортивные соревнования в Барселоне